Dauerbach heißen folgende geographischen Objekte:

 Dauerbach (Gemeinde Unterweißenbach), Ortschaft in der Gemeinde Unterweißenbach, Bezirk Freistadt, Oberösterreich

 Palais Dauerbach, Gebäude in der Stadt Timișoara, Rumänien